Pygophelia singularis är en ringmaskart som beskrevs av Sars 1869. Pygophelia singularis ingår i släktet Pygophelia och familjen Opheliidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
singularis